Le sigle CRCF peut désigner :

 la Conférence des responsables de culte en France,
 le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF), du Centre hospitalier national universitaire de Fann (CHNU), à Dakar, Sénégal.

Homonymie